Медика (; ) е антична област, обитавана от тракийското племе меди.

Според Александър Фол етнонимът меди е произлязал от топонима Медика, който се споменава за първи път от Аристотел, но това е спорно, защото, медите са известни още от Тукидид.

Гаврил Кацаров ги свързва с т. нар. „медовитини“ или „стримони-витини“. Основавайки се на изследванията и на други автори, той формира идеята, че около 700 г. пр. Хр. траките-стримони били прогонени от долината на Стримон от пеоните. При това преселение те се установили в Мала Азия, където били известни като витини. Гаврил Кацаров ги нарича и медовитини, но Херодот не използва такова название.

Медите и синтите са споменати от Тукидид във връзка с похода на одриския владетел Ситалк срещу македонския владетел Пердика II (ок. 454/452 – 453 г.) през 429 г. пр. Хр.

Бележки 

Древна Тракия